Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 1994 odbyły się w dniach 4–14 sierpnia w dwóch miastach Kanady – Toronto i Hamilton. Zwyciężyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonując w finale Rosję. Trzecie miejsce zdobyła reprezentacja Chorwacji. Reprezentacja Polski nie brała udziału w finałach tych mistrzostw. MVP turnieju został Shaquille O’Neal.

Podział na grupy 
 Szesnaście drużyn biorących udział w turnieju finałowym podzielono na cztery grupy.

Obiekty

Opis rozgrywek 
Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy w pierwszej rundzie awansują do grup A lub B w drugiej rundzie i grają dalej o miejsca medalowe, zaś dwie ostatnie przechodzą do grup C lub D w drugiej rundzie i walczą o miejsca 9 – 16. Do półfinałów dostają się dwie pierwsze drużyny z grup A i B drugiej rundy. O miejsca 5 – 8 walczą natomiast dwie ostatnie drużyny z grup A i B. Analogicznie jest w grupach C i D drugiej rundy, gdzie dwa pierwsze zespoły walczą o miejsca 9 – 12, a dwa ostatnie o miejsca 13 – 16.

Pierwsza runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Miejsca medalowe (1 – 4)

Miejsca 5 – 8

Miejsca 9 – 12

Miejsca 13 – 16

Nagrody

Klasyfikacja ostateczna

Linki zewnętrzne 
 Turniej na archive.fiba.com

1994
1994 w koszykówce
Koszykówka w Kanadzie
Sport w Toronto
Hamilton (Kanada)
1994 w Kanadzie